Ел Дуранго има више значења:

 Ел Дуранго (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дуранго (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дуранго (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дуранго (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дуранго (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дуранго (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику